Doval puede referirse a:

Personajes 
 Gerardo Doval y Rodríguez Formoso abogado y político español, de ideología liberal y romanonista, miembro del Congreso de los Diputados de España por la ciudad de Lugo.
 Gerardo Doval Rodríguez, diputado y senador español.
 Narciso Horacio Doval, futbolista argentino.
 Fernando Rodríguez Doval, político mexicano.
 Lisardo Doval Bravo (1888-1975), militar español y oficial de la Guardia Civil.